Rywalizacja w wadze ponad 105 kg mężczyzn w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 odbyła się 26 września 2000 roku w hali Sydney Convention and Exhibition Centre. W rywalizacji wystartowało 24 zawodników z 21 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obronił Rosjanin Andriej Czemierkin, który tym razem zajął trzecie miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Hosejn Rezazade z Iranu, a srebrny medal wywalczył Niemiec Ronny Weller.

Pierwotnie trzecie miejsce zajął Ormianin Aszot Danielian, jednak po wykryciu w jego organizmie zabronionych substancji został zdyskwalifikowany.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000